Beniamin (Benjamin) – imię męskie pochodzenia hebrajskiego

Miejscowości w USA
 Benjamin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Knox
 Benjamin – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Utah

Inne
 Benjamin – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine
 Beniamin – program komputerowy
 Beniamin – wieś w Armenii
 Beniamin – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Zobacz też 
 Binjamin